Шевоше Чёрного принца (, ) — длительный конный рейд англо-гасконской армии под командованием наследника английского престола Эдуарда Чёрного принца по Южной Франции, предпринятый в октябре — декабре 1355 года, на первом этапе Столетней войны (Эдвардианская война). Армия принца, насчитывавшая от четырёх до шести тысяч человек, прошла из Бордо через Гиень и Лангедок до Нарбонна, разграбив широкую полосу французской территории (в том числе ряд городов). Французы под командованием Жана I д’Арманьяка избегали сражений. Итогом похода стало значительное экономическое ослабление региона, хотя англичане не стали в нём закрепляться.

Примечания 

Столетняя война